Cioburciu este denumirea în limba ucraineană : Чобурчі, a trei localități :

 O localitate din Ucraina:
 Novi Cioburci (în ), sat în comuna Starostîne din raionul Rozdilna, regiunea Odesa.

 Două localități din Republica Moldova:
 Cioburciu - localitate-centru de comună din raionul Ștefan Vodă;
 Cioburciu - localitate-centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului (Transnistria).

Există pentru cele trei comune, dar sunt mai rar folosite, denumirile următoare:
 denumirea rusă Чобурчи-Ciobruciu;
 pentru cele două comune din Republica Moldova, denumirea moldovenească originală Ciubărciu, care provine probabil de la domnitorul moldovean Ciubăr Vodă.

Localități omonime din Republica Moldova